

Biografia 
Cotone si diploma nel 2000 in violino al conservatorio "G.Verdi" di Como. Polistrumentista, oltre al violino, suona pianoforte, chitarra elettrica e Hang

Nei concerti ed in studio ha sempre eseguito il repertorio delle sue composizioni originali e quelle dei suoi collaboratori. A partire dal 1996 si è esibito in numerosi concerti in Europa e USA.

Ha registrato ad oggi più di 20 album, collaborando con molti artisti ed in diversi gruppi, influenzati oltre che dal repertorio classico anche dalle sonorità jazz ed heavy metal.
 
Ha composto colonne sonore di film contemporanei per etichette indipendenti e film muti.

Nel 2009 comincia a creare composizioni per violino solista registrando ad oggi 6 album.

Nel 2019 l'editore giapponese Da Vinci Publishing ha pubblicato le partiture musicali delle sue opere per violino solo.

Specializzato in musicoterapia dal 2005, segue percorsi riabilitativi per persone affette da gravi disabilità.

Discografia

Album in studio 

 2010 - 12 Castighi per violino solo
 2012 - 7 Strilli per violino
 2014 - 18 Ciclotimie per violino solo
 2016 - 10 Sigilli per violino solo
 2019 - 24 Capricci per violino solo
 2020 - Ohana - Suite per Pianoforte e Violino
2021 - 5 Sonate per violino solo

Note

Collegamenti esterni 
 
 Pagina Compositore DA VINCI PUBLISHING